Jean-Denys Choulet (né en 1958), entraîneur français de basket-ball ;
 Marie-Félix Choulet (1854-1923), missionnaire français, vicaire apostolique en Mandchourie ;
  (né en 1935), ingénieur français en aérodynamique.
 Louis Choulet (né en 1950) ingénieur thermicien. La technique outil d'architecture.